Steven Kaye (né le  à Scarborough, province de l'Ontario) est un joueur professionnel retarité canadien de hockey sur glace. Il dispose d'un passeport grec.

Carrière de joueur 
Après avoir débuté en junior A avec les Rangers de North York, il se joint aux Soaring Eagles d'Elmira College dans le championnat ECAC de division III. Il a été capitaine de l'équipe de 2000 à 2002. Il passe ensuite professionnel en Europe.

Trophées et honneurs personnels
ECAC division III
2001 : nommé dans la seconde équipe d'étoiles de l'ouest.
2002 : nommé dans la première équipe d'étoiles de l'ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997|| Rangers de North York || MetJHL|| 49|| 22|| 41|| 63|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Rangers de North York || MetJHL || 49|| 23|| 38|| 61|| 98|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Elmira College|| NCAA|| 26|| 15|| 13|| 28|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Elmira College|| NCAA|| 26|| 11|| 23|| 34|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Elmira College|| NCAA|| 23|| 11|| 22|| 33|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Elmira College|| NCAA|| 26|| 13|| 15|| 28|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Édimbourg Capitals || BNL || 33|| 22|| 25|| 47|| 52|| 5|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
| 2003-2004|| Édimbourg Capitals || BNL|| 35|| 29|| 33|| 62|| 42|| 10|| 5|| 5|| 10|| 6
|-
| 2004-2005|| Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus|| 27|| 19|| 15|| 34|| 82|| 4|| 0|| 1|| 1|| 26
|-
| 2005-2006|| Nybro Vikings IF || Allsvenskan|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| HC Merano|| Serie A2|| 20|| 15|| 24|| 39|| 38|| 8|| 6|| 3|| 9|| 24
|-
| 2006-2007|| Renon|| Serie A || 32|| 12|| 19|| 31|| 56|| 8|| 2|| 6|| 8|| 12
|- bgcolor="F6FFB2"
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
| 2008-2009|| Tours|| Ligue Magnus|| 25|| 9|| 17|| 26|| 94|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0 
|-
| 2008-2009|| North Stars de Newcastle|| AIHL || 17|| 18|| 28|| 46|| 32|| 2|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
| 2009-2010|| SSI Vipiteno Broncos|| Serie A2 || 33|| 21|| 30|| 51|| 62|| 10|| 5|| 11|| 16|| 16
|-
| 2010-2011|| Sundogs de l'Arizona|| LCH || 14|| 2|| 2|| 4|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HC Appiano|| Serie A2 || 13|| 8|| 9|| 17|| 12|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6

|66||44||63||107||112||22||12||14||26||46

|68||51||58||109||94||15||8||6||14||12

|52||28||32||60||176||6||0||2||2||26

|101||50||73||123||96||-||-||-||-||-

Références

Naissance en septembre 1978
Naissance à Scarborough (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur grec de hockey sur glace
Joueur des Soaring Eagles d'Elmira
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du Nybro Vikings IF
Joueur de l'AS Renon
Joueur de l'Association des sports de glace de Tours
Joueur de la SSI Vipiteno Broncos
Joueur des Sundogs de l'Arizona
Joueur du HC Appiano
Attaquant de hockey sur glace